Kovács István
 Kovács István (1799–1872) történész, az MTA tagja
 Kovács István (1814–1886) gimnáziumi tanár
 Kovács István (1816–1864) magyar és amerikai szabadságharcos katona
 Kovács István (1830–1894) orvosdoktor, megyei főorvos
 Kovács István (1839–1919) színművész, szinészegyesületi főkönyvelő
 Kovács István (1845–1913) tornatanár
 Kovács István (1848–1916) királyi táblabíró
 Kovács István (1849–1907) ügyvéd
 Kovács István (1863–1901) kereskedelmi és iparkamarai fogalmazó
 Kovács István (1880–1955) régész, numizmatikus
 Kovács István (1900–?) politikus (FKGP)
 Kovács István (1902–?) szervezett munkás, emlékíró
 Kovács István (1907–1964) zongoraművész
 Kovács István (1910–1956) református lelkész
 Kovács István (1911–2011) kommunista politikus, az MDP PB rendes tagja
 Kovács István (1913–1996) atomfizikus, az MTA tagja
 Kovács István (1914–1978) gyárigazgató, vegyészmérnök
 Kovács István (1914–1997) porcelánfestő
 Kovács István (1915–2003) labdarúgó (Győri ETO)
 Kovács István (1919–2001) rádióriporter, forgatókönyvíró, tanulmányíró
 Kovács István (1919) villamosmérnök, szakíró, egyetemi docens
 Kovács István (1919–1979) szülész-nőgyógyász, egyetemi docens
 Kovács István (1920–1995) labdarúgó, edző
 Kovács István (1921–1990) jogtudós, az MTA tagja
 Kovács István (1922) politikus (MKP)
 Kovács István (1922) újságíró, szakíró
 Kovács István (1927–1957) villamosmérnök, az 1956-os forradalom kivégzettje
 Kovács István (1927) labdarúgó (Szombathely, MTK, Tatabánya)
 Kovács István (1932) Állami díjas gépjárművezető
 Kovács István (1933) szilárdtestfizikus
 Kovács István (1942) Állami díjas optikus
 Kovács István (1944) színész
 Kovács István (1945) ökölvívó
 Kovács István (1945) költő, műfordító, történész, diplomata, volt krakkói főkonzul
 Kovács István (1950) világbajnok szabadfogású birkózó
 Kovács István (1952) ötvösművész
 Kovács István (1952) Kovács István Haykováts, képzőművész, író
 Kovács István (1953–2020) 10-szeres válogatott labdarúgó
 Kovács István (1956) szertorna-edző
 Kovács István (1957) pornófilmproducer („Kovi”)
 Kovács István (1957) vízilabdázó, edző
 Kovács István (1959) unitárius püspök
 Kovács István (1962) súlyemelő
 Kovács István (1964) szobrász, performanszer
 Kovács István (1969) szakigazgatás-szervező, politikus (Fidesz), önkormányzati képviselő (Debrecen)
 Kovács István (1970) olimpiai és világbajnok ökölvívó („Koko”)
 Kovács István (1972) operaénekes (basszus)
 Kovács István (1984) labdarúgó-játékvezető
 Kovács István (1985) filmrendező
 Kovács István (1992) a Videoton labdarúgója
 Kovács István nemzetőr főhadnagy
 Kovács István a Szegedi Tudományegyetem  Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának Ericsson-díjas matematikatanára
 Kovács István politikus, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója
 Kovács István Rátz Tanár Úr életműdíjas pedagógus

Kováts István
 Kováts István (1822–1902) szegedi építőmester
 Kováts István (1866–1945) magyar származású, szlovénul alkotó történész, író
 Kováts István (1881–1942) fotóművész
 Kováts István (1888–1969) szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár

Hasonló nevűek
 B. Kovács István (1953) szlovákiai magyar régész, néprajzkutató
 K. Kovács István (1969) erdélyi magyar dramaturg
 Koós Kovács István (1910–1937) író, költő, újságíró, szerkesztő
 Kováts J. István (1880–1965) teológiai professzor, politikus, országgyűlési képviselő
 Mihalyi Kovács István (1756–1826) református lelkész, táblabíró

Egyéb
 Dr. Kovács István 1942-ben bemutatott magyar játékfilm

Jegyzetek